Dover Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dover Township (Hot Spring County, Arkansas)
 Dover Township (Pope County, Arkansas)
 Dover Township (Illinois)
 Dover Township (Fayette County, Iowa)
 Dover Township (Pocahontas County, Iowa)
 Dover Township (Kansas)
 Dover Township (Lake County, Michigan)
 Dover Township (Lenawee County, Michigan)
 Dover Township (Otsego County, Michigan)
 Dover Township (Minnesota)
 Dover Township (Lafayette County, Missouri)
 Dover Township (Vernon County, Missouri)
 Dover Township (New Jersey)
 Dover Township (North Dakota)
 Dover Township (Athens County, Ohio)
 Dover Township (Fulton County, Ohio)
 Dover Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Dover Township (Union County, Ohio)
 Dover Township (Pennsylvania)
 Dover (Town, Buffalo County), Town(ship) im Buffalo County, Wisconsin